Die Abkürzung ISAF steht für:

 International Security Assistance Force, Internationale Sicherheitsbeistand-Truppe in Afghanistan
 International Sailing Federation, Internationale Segel-Föderation, ab 2016 World Sailing
 International Shark Attack File, Datenbank für Hai-Angriffe auf Menschen

ISAF